Bolivia:
Cercado (Beni), een provincie in het departement Beni
Cercado (Cochabamba), een provincie in het departement Cochabamba
Cercado (Oruro), een provincie in het departement Oruro
Cercado (Tarija), een provincie in het departement Tarija

Peru:
Cercado de Lima, een district van de provincie Lima